Калисанов — фамилия; имеет женскую форму Калисанова.
 Калисанов, Владимир Виленович (род. 1964) — российский актёр театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации.
 Калисанов, Мырзагали (1876—?) — советский колхозник, чабан, Герой Социалистического Труда.